Angolas håndboldlandshold er det angolanske landshold i håndbold for herrer.

Resultater

VM i håndbold

Afrikamesterskabet

Eksterne links
Officiel website 
IHF profil

Håndbold i Angola
Herrehåndboldlandshold